Lime Rock bezeichnet:

 eine US-amerikanische Motorsport-Rennstrecke, siehe Lime Rock Park

Lime Rock ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lime Rock (Alabama)
 Lime Rock (Connecticut)
 Lime Rock (Rhode Island)

Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lime Rock (Narragansett Bay), Rhode Island